Locht ist der Familienname folgender Personen:

 Peter van de Locht (* 1946), deutsch-niederländischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Tobias van de Locht (* 1975), deutscher Dirigent und Komponist